Zviahel ( ) är en stad i Zjytomyr oblast i nordvästra Ukraina. Novohrad-Volynskyj, som omnämns för första gången i ett dokument från år 1256, hade 55 086 invånare år 2022.

Referenser

Externa länkar 
 Zvyagels officiella webbplats

Städer i Ukraina
Orter i Zjytomyr oblast